Les Orontides, Ervandouni ou Yervandouni (en arménien ) sont les membres d'une dynastie royale d'Arménie issue d', satrape d'Arménie. Les Orontides ont également régné sur les royaumes de Commagène et sans doute aussi de Sophène.

Satrapes 
 401-344 av. J.-C. :  ;
 344-331 av. J.-C. :  ; ou alors :
 401-382 av. J.-C. :  ;
 382-336 av. J.-C. : Codoman (hors-dynastie) ;
 336-331 av. J.-C. :  ;
 331-317 av. J.-C. : Mithrénès (satrape pour le compte des Macédoniens) ;
 323-321 av. J.-C. : Néoptolème (hors dynastie) ;
 321 av. J.-C. : Eumène (hors dynastie).

Rois 
Les dates des règnes sont le plus souvent hypothétiques et reposent essentiellement sur les travaux de Cyrille Toumanoff.
 317-260 av. J.-C. :  ;
 260-240 av. J.-C. : Samès ;
 240-228 av. J.-C. : Arsamès ;
 228-212 av. J.-C. : Xerxès ;
 212-200 av. J.-C. : Abdissarès ;
 200-190 av. J.-C. : .

Généalogies

Selon Cyrille Toumanoff 
Cyrille Toumanoff propose la généalogie suivante :

Selon Christian Settipani 
Christian Settipani propose une généalogie un peu différente :
 sur les liens entre les Hydarnides et les Orontides, Cyrille Toumanoff et Christian Settipani s'accordent à considérer qu'il y a une parenté, corformément au témoignage de Strabon, mais divergent sur la nature de cette parenté. Cyrille Toumanoff voit les Orontides comme une branche cadette des Hydarnides, tandis que Christian Settipani remarque qu' est qualifié de bactrien par la Chronique pergammienne et ne peut donc pas descendre des Hydarnides, famille perse, en lignée masculine.
 Christian Settipani considère  de Commagène comme fils d' d'Arménie, suivant en cela l'avis que Cyrille Toumanoff avait exposé en 1963. Mais ce dernier avait changé d'avis en 1990, considérant Ptolémée comme fils de Xerxès d'Arménie.
 Isias Philostorgos, femme d' de Commagène : pour Toumanoff, c'est une sœur de son mari. Settipani rapproche cette épithète de celle de deux reines de Cappadoce, et voit la reine comme une fille d' et d'Athenaïs Philostorgos.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sophène
 Commagène

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .